Milan Badelj (prononciation : [ˈmilan ˈbaːdȅʎ]), né le  à Zagreb en Yougoslavie (aujourd'hui en Croatie), est un footballeur international croate jouant au poste de milieu défensif au Genoa CFC. Il fait partie de l'équipe nationale croate qui a atteint la finale de la Coupe du monde 2018.

Biographie

Carrière en club

Débuts professionnels

Lazio Rome 
Le , il s'engage librement pour quatre saisons avec la Lazio Rome.

ACF Fiorentina

Genoa CFC 
Le , Milan Badelj est transféré au Genoa CFC, où il signe un contrat de trois ans.

En sélection 

Milan Badelj honore sa première sélection avec l'équipe de Croatie le , lors d'un match amical contre le Pays de Galles. Il entre en jeu à la place de Mario Mandžukić en fin de partie, et la Croatie l'emporte par deux buts à zéro. Il connait sa première titularisation trois jours plus tard face à l'Estonie (0-0 score final).

Milan Badelj est retenu par le sélectionneur Zlatko Dalić dans la liste des 23 joueurs de l'équipe de Croatie pour participer à la coupe du monde 2018, qui se déroule en Russie.

Il est convoqué par Zlatko Dalić, le sélectionneur de l'équipe nationale de Croatie, dans la liste des 26 joueurs croates retenus pour participer à l'Euro 2020.

Statistiques

Palmarès

En club

En sélection nationale

Références

Liens externes 
 

Footballeur international croate
Joueur du Lokomotiva Zagreb
Joueur du Dinamo Zagreb
Joueur du Hambourg SV
Joueur de la Fiorentina
Joueur de la Lazio Rome
Naissance en février 1989
Naissance à Zagreb
Naissance en RS de Croatie